Вистам или Бистам (такође се изговара и као Вистахм, персијски: بیستام‎), је био члан партске династија из куће Испахбудан, ујак по мајци сасанидског краља, Хозроја II (владао 590–628). Вистам је помогао Хозроју да преузме престо после побуне другог партског племића Бахрама Чобина из куће Михранове , али је касније сам водио побуну и самостално владао над регионом који је обухватио цео ирански исток, све док га Хозроје и његови савезници нису поразили.

Детињство и младост 
Вистам и његов брат Виндуји били су синови Шапура и унуци Бавија. Припадали су Испахбудану, једном од седам партских кланова који су формирали елиту и аристократију Сасанидског царства. Испахбудани су нарочито уживали у тако високом статусу да су их препознали као "сроднике и партнере Сасанида". Породица је такође заузимала важан положај западног спахбеда, тј. Југозападних региона Сасанидског царства (Савад). Сестра Вистама се чак удала за сасанидског шаха Хормизда IV (владавина 579–590), и била је мајка Хормиздовог наследника, Хозроја II.

Ипак, породица је претрпела, заједно са осталим аристократским клановима, током прогона које је Хормизд IV покренуо у својим каснијим годинама: Шапур је убијен, а Вистам је наследио оца као спахбед Запада. Коначно, Хормиздови прогони довели су до побуне генерала Бахрама Чобина 590. Бахрам, чија је побуна брзо привукла широку подршку, марширао је на главни град, Ктесифон. Тамо је Хормизд покушао да уклони ова два Испахбудана, али га је, према Себеосу, његов син, Хозроје II, одвратио. Виндуји је био затворен, али Вистам је очигледно побегао са двора; убрзо након тога, двојица браће појављују се као вође дворског преврата којим су свргли, ослепили и убили Хормизда, помогавши његовом сину Хозроју да се успне на трон. Нису се могли супротставити Бахрамовом маршу на Ктесифон, међутим, Хозроје и два брата су побегли у Азербејџан. Вистам је остао ту ради окупљања трупа, док је Виндуји отпратио Хозроја да би потражио помоћ од Источних Римљана. На путу су их претекле Бахрамове трупе, али Виндуји је, претварајући се према свом сестрићу, дозволио да буде заробљен како би осигурао Хозројево бекство. Почетком 591. Хозроје се вратио са војном помоћи Источних Римљана, а придружило му се 12.000 јерменске коњице и 8.000 војника из Азербејџана које је подигао Вистам. У бици код Бларатона, Бахрамова војска доживела је тежак пораз, а Хозроје II је поново повратио Ктесифон и свој престо.

Каснији живот и побуна 

Након своје победе, Хозроје је наградио своје ујака високим положајима: Виндуји је постао благајник и први министар, а Вистам је примио место спахбеда Истока, обухвативши тиме Табаристан и Хорасан, што је према Себеосу била и традиционална домовина Испахбудана. Убрзо, међутим, Хозроје је променио своје намере: покушавајући да одвоји себе од учешћа у убиству свога оца, шах је одлучио да погуби ујака. Традиционално неповерење сасанидских владара над моћним магнатима и Хозројево лично замерање Виндуји-овом покровитељском држању сигурно је допринело овој одлуци. Виндуји је убрзо убијен, тврди извор из Сирије који је заробљен док је покушавао да пребегне своме брату на Исток.

На вест о убиству свог брата, Вистам се побунио отвореним устанком. Према Динаварију, Вистам је упутио писмо Хозроју у коме је објавио своје претензије на престо кроз баштину из Партије (Арсацид): "Ниси вреднији да владаш од мене. Заиста, заслужујем због свог порекла од Дарија, син Дарија, који се борио против Александра. Ви Сасаниди сте преваром стекли супериорност над нама [Аршацидима] и узурпирали наше право, и третирали нас неправедно. Твој предак Сасан није био ништа више од пастира. " Вистамова побуна, као и Бахрамова мало пре тога, нашла је на подршку и брзо се проширила. Локални магнати, као и остаци Бахрам Чобинове војске, сливали су му се, посебно након што се оженио Бахрамовом сестром Гордијом. Вистам је одбио неколико лојалистичких напора да га потчине, и убрзо је завладао у читавом источном и северном квадранту иранског царства, доменима који су се протезали од реке Окс до области Ардабил на западу. Чак је водио поход на истоку, где је потчинио два хефталитска кнеза Трансоксијане, Шауга и Париовка. Датум Вистамовог устанка није сигуран. Из његовог ковања новца познато је да је његова побуна трајала седам година. Опште прихваћени датуми су отприлике. 590–596., али неки научници попут Џ. Д. Хауарда-Џонстона и П. Поуршариатија потискују њен исход касније, у 594/5, да се поклапају са јерменском побуном Вахевуни.

Како је Вистам почео да прети Медији, Хозроје је послао неколико војски против свог ујака, али није успео да постигне одлучујући резултат: Вистам и његови следбеници повукли су се у планински регион Гилан, док се неколико јерменских контингента краљевске војске није побунило и прешло Вистаму. Коначно, Хозроје је позвао јерменина (јерменског принца) Смбат Багратунија који се прихватио борбе против Вистама у близини Кумиса. Током битке, Вистама је убио Париовк на Хозројево инсистирање (или, према алтернативном извештају, његове супруге Гордије). Ипак, Вистамове трупе успеле су да одврате краљевску војску код Кумиса и наредне године је била потребна још једна експедиција Смбата да би се коначно окончала побуна.

Заоставштина 
Упркос Вистамовој побуни и смрти, снага породице Испахбудан била је превелика да би се могла сломити. Заиста, један од Виндујиевих синова одиграо је кључну улогу у суђењу Хозроју II након његовог одлагања 628. године, а два сина Вистама, Виндуји и Тируји, заједно са њиховим рођаком Нарсием, били су заповједници у иранској војсци који су се сукобили са муслиманским Арапима 634.

Град Бастам у Ирану, као и монументално налазиште Так-е Бостан, можда добили име након Вистама.

Породично стабло

Референце

Извори 
 
 
 
 

Кућа Испахбудан
Спахбеди
Војсковође Хозроја II